Журналист может означать:
 Журналист — человек, занимающийся журналистикой.
 Журналист — в Российской империи чиновник, в обязанности которого входило ведение журнала, в котором отражались какие-либо факты и события, связанные с предметом деятельности соответствующего ведомства.
 «Журналист» — российский ежемесячный журнал, издающийся с января 1914 года.
 «Журналист» — учебная газета, официальный печатный орган факультета журналистики МГУ, издаётся с 1956 года.
 «Журналист» — советский фильм 1967 года.
 «Журналист» — роман Андрея Константинова.
 «Бандитский Петербург. Фильм 6. Журналист» — часть 6 телевизионного сериала «Бандитский Петербург».